«Shake It Off» puede referirse a:

 «Shake It Off», canción de Mariah Carey.
 «Shake It Off», canción de Taylor Swift.